Bethelkirche steht für:

 Bethelkirche (Berlin) 
 Bethelkirche (Stuttgart)
 Bethelkirche (Aleppo), Syrien 

Siehe auch:
 Bethel Church